Лос Ваљесиљос има више значења:

 Лос Ваљесиљос (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ваљесиљос (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику